Kanuhuraa est un nom propre qui peut désigner :
 Kanuhuraa, une île de la subdivision de Kaafu aux Maldives ;
 Kanuhuraa, une île de la subdivision de Lhaviyani aux Maldives.